Kirił Petkow – bułgarski konstruktor samolotów
 Kirił Petkow – premier  Bułgarii od 2021
 Kirił Petkow – bułgarski skoczek narciarski
 Kirił Petkow – bułgarski zapaśnik